San Vicente Centenario kan syfta på:

Honduras 

 San Vicente Centenario (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 San Vicente Centenario (ort), Departamento de Santa Bárbara,